Osoby o nazwisku Cariow:
 Rusłan Cariow – kirgiski zapaśnik
 Wiktor Cariow – rosyjski piłkarz